Il singolare  del Caloundra International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Grega Žemlja era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marinko Matosevic ha battuto in finale Greg Jones 6–0, 6–2.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Marinko Matosevic (campione)
 James Duckworth (semifinal)
 Greg Jones (finale)

  Benjamin Mitchell (quarti di finale)
  Kamil Čapkovič (primo turno)
  Raven Klaasen (primo turno)
  Sebastian Rieschick (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Caloundra International 2012